La brasserie d'Annœullin est une brasserie française du Nord qui était située à Annœullin, depuis sa création, avant de déménager à la Chapelle-d'Armentières en .

Liens externes 
 Site officiel
 Présentation

Annoullin, Brasserie d'